Ramli ist der Familienname folgender Personen:

 Faris Ramli (* 1992), singapurischer Fußballspieler
 Muhsin Al-Ramli (* 1967), irakischer Schriftsteller
 Sharbinee Allawee Ramli (* 1986), malaysischer Fußballtorhüter